Ludo srce es el segundo álbum de Ceca, publicado en el año 1989.

Canciones 
 "Ludo srce"
 "Lepotan"
 "Budi dečko moj"
 "Greška"
 "Zabraniću srcu da te voli"
 "Dođi"
 "Hej, ljubavi, ljubavi"
 "Od glave do pete"

Álbumes de Svetlana Raznatovic
Álbumes de 1989